Solomon Kane steht für:

* Solomon Kane, Held mehrerer Fantasy-Kurzgeschichten von Robert E. Howard, siehe Robert E. Howard/Bibliografie#Solomon Kane
 Solomon Kane (Film), eine Verfilmung der Geschichten von Robert E. Howard